St James' Church (Sydney) - Australië
 St James' Church (Cooling) - Kent, Verenigd Koninkrijk
 St James' Church (Stretham) - Cambridgeshire, Verenigd Koninkrijk
 St James' Church (Whitehaven) - Cumbria, Verenigd Koninkrijk
 St James' Church (Church) - Lancashire, Verenigd Koninkrijk
 St James' Church (Midhopestones) - South Yorkshire, Verenigd Koninkrijk

Zie ook
 Sint-Jacobskerk (doorverwijspagina)